

Patronymie 
Vien est le nom de famille de
 Dominique Vien (* 1967), femme politique canadienne
 Joseph-Marie Vien (17161809), peintre et graveur
 Joseph-Marie Vien dit Vien le jeune (17611848), peintre, fils de Joseph-Marie Vien
 Rossel Vien (19291992), écrivain
 Thomas Vien, un homme politique canadien

Biologie 
 Vien de Nus est un cépage

Lieux géographiques 
Vien est un village de la commune belge d'Anthisnes

Articles connexes 
 
 
 
 
 

Patronyme français